A TFSE-Bestrong egy magyar futsalklub Budapestről, amely a magyar futsalbajnokság első osztályában játszik.

Klubtörténelem

A Testnevelési Egyetem futsal csapata hosszú ideje szerepelt az NB II-ben, miután 2020/21-ben megnyerte azt és így az NBI-be jutott.

Eredmények 

 Futsal NBII
  Bajnok (1): 2020/21
  Bronzérmes (2): 2016/2017, 2017/2018

Helyezések a bajnokságban

Csapat 2021/22

Játékosok

Jegyzetek 

 

Magyar futsalcsapatok
Budapest XI. kerülete